Амарза́н Исмаи́л Хами́д (, 14 марта 1941, Медан, Голландская Ост-Индия — 2 сентября 2019, Чикаранг, Западная Ява) — индонезийский поэт и журналист, писавший под псевдонимом Амарзан Лубис ().

Краткая биография 
Учился в ряде высших учебных заведений Индонезии (Университет Северной Суматры, Университет Индонезия, Университет Гаджа Мада, Университет Удаяна, Пражский университет), но полностью завершил курс обучения только в Институте журналистики (). В 1963 г. стажировался в Китае. Начал работать внештатным корреспондентом ряда газет ещё будучи учеником средней школы. В 1958 г. освещал деятельность сепаратистских организаций в Тапанули (Северная Суматра). В начале 1960-х гг. примкнул к левому движению, стал членом Общества народной культуры (Лекра), находившегося под влиянием Компартии Индонезии (КПИ). В 1963 г. возглавил отдел культуры ежедневной газеты «Хариан Умат», в 1964 г. стал главным редактором газеты «Хариан Ракьят» (Народная газета) — официального органа КПИ. На этом посту проявлял определённую самостоятельность и даже однажды отказался напечатать стихи генерального секретаря КПИ Айдита, посчитав их недостаточно зрелыми.

После переворота 1965 г. скрывался от властей, сменив имя и перепробовав разные профессии (в том числе тренера по сёрфингу). Но в 1968 г. был арестован, два года провёл в тюрьме «Салемба», год в лагере политзаключённых в Нуса-Кембанган и 8 лет на о. Буру (1971—1978). После освобождения работал журналистом журнала «Темпо», входил в состав редакции, хотя по понятным причинам имя его официально в выходных данных журнала не упоминалось. С целью скрыть свою личность печатался под псевдонимом Амарзан Лубис или Лиан Танджунг (Lian Tanjung).

Творчество 
В юности писал стихи. Это была лирика и баллады с политическим подтекстом. Австралийский исследователь Кейт Фоулчер называет его наряду с Агамом Виспи среди лучших поэтов Лекры, а его поэму «Самино, убитый рабочий» — лучшим примером радикальной поэзии Индонезии того времени, который по выразительности не уступает балладам Рендры.

Основные публикации 
 (перевод на индонез.) Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan (1855—1913) (оригинал. The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness). Cornell South East Asia Program, 19952003. Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan Kayu, KITLV, 1995 (совм. с Ahmat Adam и Mean Jubhaar).
 (ред.) Bahasa! kumpulan tulisan dan puisi Majalah Tempo. Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo, 2008 (совм. с Bambang Bujono, Leila S. Chudori, Goenawan Mohamad).
 (ред.) Surat dari dan untuk Pemimpin: Menjadi Indonesia. Jakarta: TEMPO, GE Indonesia, Garuda Indonesia, 2013 (совместно c Mardiyah Chamim, M. Taufiqurohman, Hermien Y. Kleden, Purwanto Setiadi, Yos Rizal, Arif Zulkifli).
 (ред.) L.R. Baskoro и др. Wahid Hasyim: From Tebuireng for the Republic. Jakarta: Tempo Publishing, 2014.
 Cerita Amarzan Loebis dan Pengasingan di Pulau Buru.

Переводы стихов поэта на русский язык 
 «Путь избран» (перевод Ю. Александрова), «Поэт» (перевод Л. Черкасского), «Крестьянин — своему сыну Мутиаре» (перевод А. Голембы).

Примечания 

Поэты Индонезии
Журналисты Индонезии
Репрессированные в Индонезии
Главные редакторы Индонезии